Вильгельм де Варенн:

 Вильгельм де Варенн, 1-й граф Суррей (; ум. 1088) — нормандский аристократ, соратник Вильгельма Завоевателя и 1-й граф Суррей (1088), один из крупнейших магнатов Англии конца XI века и основатель англо-нормандского дворянского рода Вареннов.
 Вильгельм де Варенн, 2-й граф Суррей (; ум. 1138) — англо-нормандский аристократ из рода де Варенн, 2-й граф Суррей (с 1088 г.).
 Вильгельм де Варенн, 3-й граф Суррей (, норманд. Guillaume de Warenne; ум. 19 января 1148), — англонормандский аристократ из дома де Варенн, 3-й граф Суррей, активный участник гражданской войны в Англии в период правления Стефана Блуаского.